Broken Bells – gruppo musicale statunitense
Broken Bells – album del 2010
Broken Bells – singolo del 2021